En mathématiques, les systèmes non linéaires sont des systèmes dont le comportement ne peut se traduire par un système d'équations différentielles linéaires.
 Dans le domaine artistique, la narration non linéaire décrit des événements qui sont traduits de façon non chronologique.